Az Úrvalsdeild 1969-es szezonja volt a bajnokság ötvennyolcadik kiírása. A bajnokságban most először 7 csapat vett részt, a győztes a Keflavík lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1969

1969
Izland 1